

Film
The Minotaur – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Minotaur – tv movie del 2008 diretto da Jonathan Haswell (dall'opera di Harrison Birtwistle)

Letteratura 
 Minotauro (The Minotaur) – romanzo di Stephen Coonts del 1989
 Il minotauro (The Minotaur) – romanzo di Barbara Vine del 2005

Musica 
 The Minotaur – opera di Harrison Birtwistle del 2008